French Open 2013 – turniej legend kobiet – zawody deblowe legend kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 5–8 czerwca na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Bibliografia 
 

French Open 2013
French Open – turniej legend kobiet‎